ABCA1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 9-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 261 амінокислот, а молекулярна маса — 254 302.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як метаболізм ліпідів, транспорт, метаболізм холестеролу, метаболізм стероїдів, метаболізм стеролів. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

ABC-транспортери